Aham pode referir-se a:

 Aham - município da Alemanha.
 Adi-aham - conceito filosófico do hinduismo.

Desambiguação